Castra praetoria — укреплённый лагерь (каструм) преторианцев на Виминале, в Риме, возведённый во время правления императора Тиберия. Таким образом все когорты преторианцев стали находиться в одном лагере.

История каструма 
Согласно Тациту, казармы были построены в 23 году нашей эры Луцием Элием Сеяном, префектом претории, служившим при императоре Тиберии, для объединения нескольких подразделений стражи.

Каструм представлял собой прямоугольник (380 на 440 м) со стенами толщиной 2 м и высотой 4,73 м. Вдоль стены располагались ряды сводчатых комнат, где жили солдаты. С 271 года лагерь стал частью Аврелиановой стены (Porta Praetoriana) и был разрушен при императоре Константине. До наших дней сохранились развалины северной и восточной части лагеря, а также частично южная сторона.

Этот термин дал название римскому кварталу Castro Pretorio и одноимённой станции метро.

Castra praetoria была местом убийства императора Гелиогабала и его матери Юлии Соаэмии преторианской гвардией в 222 году нашей эры.

Примечания 

Вооружённые силы Древнего Рима
Здания и сооружения Древнего Рима
Преторианская гвардия
Римская фортификация